Dolores Claiborne kan syfta på:

 Dolores Claiborne (roman) – en roman från 1992 av Stephen King
 Dolores Claiborne (film) – en filmatisering, av Stephen Kings roman, från 1995 i regi avTaylor Hackford